Ел Инвернадеро има више значења:

 Ел Инвернадеро (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Инвернадеро (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Инвернадеро (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Инвернадеро (Ваље де Чалко Солидаридад), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Инвернадеро (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Инвернадеро (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Инвернадеро (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику